Table des caractères Unicode U+12000 à U+123FF.

Cunéiforme (Unicode 5.0)
Symboles pour l'écriture cunéiforme.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (12000-12FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Cuneiform (table sur le site Unicode).

Cunéiforme
01200